Az 1972. évi téli olimpiai játékokon a síugrás nagysánc versenyszámát február 11-én rendezték. Az aranyérmet a lengyel Wojciech Fortuna nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eredmények 
A verseny két sorozatból állt. A két ugrás pontszámainak összege határozta meg a végső sorrendet. A távolságok eredményei méterben értendők.

1. ugrás

2. ugrás

Összesítés

Források 

Síugrás az 1972. évi téli olimpiai játékokon